Shahe Shuiku kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tianmu Hu, sjö, Jiangsu, 
 Shahereservoaren, reservoar i Peking, 

Robotskapade Kinaförgreningar